«Leopoldo Sánchez» - conjunto del nombre propio Leopoldo y el apellido Sánchez - puede referirse a:

Personajes 
 Leopoldo Sánchez Celis (1916-1985), político mexicano - Gobernador de Sinaloa (1962-1968)
 Leopoldo Sánchez Grunert (1949-), médico veterinario y diputado chileno;
 Leopoldo Sánchez Labastida "Polo" (02/04/1945-30/07/1974), músico y cantante mexicano;
 Leopoldo Sánchez Ortiz (1948-2021), pintor y dibujante español;
 Leopoldo Sánchez Torre (1963-), ensayista español;
 Leopoldo Sánchez Duarte, político mexicano.
 ...
/

Divisiones administrativas 
 Leopoldo Sánchez Celis, localidad de Angostura, Sinaloa, México.